John Fenn ist der Name von:

* John B. Fenn (1917–2010), US-amerikanischer Chemiker und Nobelpreisträger
 John Fenn (Pirat), englischer Pirat des frühen 18. Jahrhunderts